У́лица Бели́нского — название улиц в различных населённых пунктах России и других государств.

Россия 
 Улица Белинского — улица в Вельске.
 Улица Белинского — улица в Екатеринбурге.
 Улица Белинского — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Белинского — улица в Казани.
 Улица Белинского — улица в Калининграде.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Белинского — улица в Курске.
 Улица Белинского — улица в Липецке.
 Улица Белинского — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Белинского — улица в Новосибирске.
 Улица Белинского — улица в Новочеркасске.
 Улица Белинского — улица в Орле.
 Улица Белинского — улица в Пензе.
 Улица Белинского — улица в Петрозаводске.
 Улица Белинского — улица во Пскове.
 Улица Белинского — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Белинского — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Белинского — улица в Саранске.
 Улица Белинского — улица в Твери.
 Улица Белинского — улица в Тольятти.
 в Томске:
 Улица Белинского;
 Проезд Белинского.
 Улица Белинского — улица в Туле.
 Улица Белинского — улица в Тюмени.
 Улица Белинского — улица в Уфе.
 Улица Белинского — улица в Хабаровске.
 Улица Белинского — улица в Ярославле.
 Улица Белинского — бывшее (1920—1994) название Никитского переулка в Москве.

Белоруссия 
 Улица Белинского — улица в Минске.

Грузия 
 Улица Белинского — улица в Тбилиси.

Словакия 
 Улица Белинского — улица в Братиславе.

Украина 
 Улица Белинского — прежнее название улицы Марии Гавриш в Виннице.
 Улица Белинского — прежнее название улицы Измаила Срезнёвского в Днепре.
 Улица Белинского — улица в городе Запорожье.
 Улица Белинского — улица в Николаеве Николаевской области.
 Улица Белинского — улица в Харькове.
 Улица Белинского — улица в Херсоне.

См. также 
 Мост Белинского
 Площадь Белинского (Санкт-Петербург)